Термин эпи́физ ( — букв. приросток) имеет следующие значения:
 Эпифиз — эндокринная железа неврогенной группы, представлена небольшим шишковидным телом серовато-красноватого цвета, располагающимся в области четверохолмия среднего мозга.
 Костный эпифиз — расширенный конец трубчатой кости.